Bentarique kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bentarique (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Bentarique (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar